Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Rafael Nadal, kterého v úvodním kole vyřadil Němec Michael Berrer.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Španěl David Ferrer, jenž ve finále zdolal českou turnajovou trojku Tomáše Berdycha po dvousetovém průběhu 6–4 a 7-5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2015
ATP World Tour 2015